Барбазан (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3105. Всего в состав кантона Барбазан входит 24 коммуны, из них главной коммуной является Барбазан.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 6848 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Барбазан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE 
 Расположение кантона Барбазан на карте Франции 

Кантоны департамента Верхняя Гаронна